Gornja Vlahinićka je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Velika Ludina, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 327 stanovnika te 109 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji